Леонид Степанович Ванденко (1913 — 1987) — советский государственный и партийный деятель. Член ВКП(б) с 1943 года.

Украинец. В 1944—1945 гг. работал председателем исполкома Козелецкого районного Совета Черниговской области УССР.

В 1950 был назначен председателем Исполнительного комитета Черниговского областного Совета народных депутатов. На этой должности трудился до июля 1959 г.

В 1961 переведен во Львовский областной комитет Компартии Украины.

В ходе инициированных Н. С. Хрущёвым реорганизаций партийного и хозяйственного аппарата, 11 января 1963 Л. С. Ванденко был назначен первым секретарем Львовского сельского областного комитета КП Украины.

В этой должности работал до 14 декабря 1964.

Награды 
 орден Ленина (февраль 1958)
 орден Отечественной войны 1-й степени (1.02.1945)
 орден «Знак Почёта» (8.07.1963)
 Орден Трудового Красного Знамени (трижды)
 медали СССР

Ссылка 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
   Who's Who in the USSR 1965-66. Edited by A. I. Lebed, Dr. H. E. Schulz and Dr. S. S. Taylor, The Scarecrow Press Inc., New York & London, 1966

Персоналии:Львов
Первые секретари Львовского обкома КП Украины
Председатели районных исполкомов УССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС